Обільне — назва населених пунктів в Україні та Росії.

Села
 Обільне — Донецька область, Старобешівський район
 Обільне — Запорізька область, Мелітопольський район
Селище
 Обільне — Донецька область, Волноваський район

Обільне — село, Ставропольський край, Георгієвський район